Лихнов може бити:

 Лихнов (Брунтал), насељено мјесто у округу Брунтал, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Лихнов (Нови Јичин), насељено мјесто у округу Нови Јичин, Моравско-Шлески крај, Чешка Република